{{Картка:Таксономія
| name = Фітозаври
| fossil_range = Ладиній - рет 
Можлива примарна лінія з середнього тріасу, але дивіться
| image = Rutiodon AMNH.jpg
| image_width = 260px
| image_caption = Скелет Rutiodon carolinensins
| domain = Ядерні (Eukaryota)
| regnum = Тварини (Animalia)
| phylum = Хордові (Chordata)
| subphylum = Черепні (Craniata)
| subphylum2 = Хребетні (Vertebrata)
| superclassis = Щелепні (Gnathostomata)
| superclassis4 = Лопатепері (Sarcopterygii)
| superclassis5 = Чотириногі (Tetrapoda)
| classis = Плазуни (Reptilia)
| subclassis = Діапсиди (Diapsida)
| ordo = Фітозаври (Phytosauria)
| ordo_authority = Майер, 1861
| subdivision_ranks = Роди
| subdivision = Див.текст
}}Фітозаври''' () — монотиповий ряд вимерлих плазунів з пізнього тріасу. Належить до архозаврів і включається у збірну парафілетичну групу текодонтів, або чарункозубих. Скам'янілості виявлено в Західній Європі, Північній Америці й Азії.Ряд фітозаврів включає єдину родину Phytosauridae, представники якої мешкали в прісноводих водоймах і живилися переважно рибою.
Зовні і деталями будови дуже схожі з крокодилами, проте більшість учених розглядають цю схожість як конвергенцію. Втім, існує й думка, що фітозаври були предками крокодилів.

Великі тварини з довжиною тіла 5-6 м. Мали подовжене рило з віднесеними далеко назад ніздрями й оберненими вгору очними ямками. Задні лапи були трохи довші за передні. Мали добре розвинений шкірний панцир.

Класифікація

Роди

Філогенія

Роди 
 Angistorhinopsis
 Angistorhinus
 Belodon
 Brachysuchus
 Centemodon
 Leptosuchus
 Mystriosuchus
 Nicrosaurus
 Paleorhinus
 Parasuchus
 Pseudopalatus
 Redondasaurus
 Rutiodon
 Smilosuchus

Див. також 
 Завропсиди
 Текодонти
 Діапсиди
 Протерозухи
 Псевдозухії

Література 
 Яковлева И. Н. След динозавра. — М.: Росмэн, 1993. — C. 93. — ISBN 5-35301011-6
 Ballew K.L. A phylogenetic analysis of Phytosauria from the Late Triassic of the Western United States // Dawn of the age of dinosaurs in the American Southwest. — 1989. — Р. 309–339.
 Gregory J.T. Genera of phytosaurs // Amer. J. Science. — 1962. — Vol. 260. — P. 652–690.
 Long R.A. & Murry P.A. Late Triassic (Carnian and Norian) tetrapods from the southwestern United States // New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin. — 1995. — Vol. 4. — P. 1-254.
 Фитозавры // БСЭ

Вимерлі плазуни
Фауна тріасового періоду